Animal House est une expression anglaise signifiant « animalerie ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

  ,  le titre original d, comédie américaine de  sortie en 1978.

 Musique 

 Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

 Album 

 , album du groupe allemand de heavy metal  sorti le  ;
 ''''', album d' sorti le .